Вянта — місто в Акмянському районі Шяуляйського повіту Литви, є адміністративним центром Вянтського староства.
 Вянта (Вента) — річка в Литві і Латвії, впадає в Балтійське море.

Див. також 
 Вента (значення)